Die Kaiserin (Originaltitel: The Empress) ist eine Miniserie von Netflix. Sie wurde am 29. September 2022 veröffentlicht.

Handlung 
Die rauschhafte Liebe von Elisabeth („Sisi“) und Kaiser Franz von Österreich bringt das Machtgefüge der Habsburger Herrscherfamilie völlig durcheinander.

Hintergrund 
Die Serie wurde vom 9. August 2021 bis zum 14. Januar 2022 in Bayern und im Studio Babelsberg in Potsdam gedreht. Die Drehorte waren unter anderem:

Die Szenen in der Gießerei wurden auf dem Firmengelände einer Maschinenfabrik in Bamberg gefilmt.

Kritiken

Weblinks 
 
 
 "Sisi" kommt wieder: Ja, es ist Liebe in SZ.de

Einzelnachweise 

Fernsehserie der 2020er Jahre
Netflix
Fernsehserie (Deutschland)
Miniserie
Werk über Elisabeth von Österreich-Ungarn
Franz Joseph I.